TI (oz. Ti) je dvočrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 podjetje Texas Instruments
 kemijski element titan
 t. i. v slovenščini pomeni "tako imenovan"

Kot beseda pa lahko pomeni:

 osebni zaimek
 solmizacijski zlog v solfeggiu

Zunanje povezave 

Kratice